«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Тамбова. Выступал во втором дивизионе, зона «Центр». В 2013 году в связи с прекращением финансирования клуб был исключён из второго дивизиона. После потери клубом профессионального статуса одноимённая команда выступает в чемпионате Тамбовской области.

Названия 
 1960—1972 — «Спартак».
 1972—1979 — «Ревтруд».
 С 1980 — «Спартак».

История клуба 
В 1960 году было решено ликвидировать Первенство РСФСР. За счёт сильнейших команд областей, не представленных в первенстве СССР, решили расширить класс «Б». В этом же году для участия в играх среди команд класса «Б» Чемпионата СССР по футболу в Тамбове было решено создать спортивное общество «Спартак», сформированное из лучших футболистов Тамбовской области. На протяжении последующих 11 сезонов, с 1960 по 1970 г. тамбовский «Спартак» регулярно участвовал в турнирах класса «Б», но больших успехов так и не достиг, занимая места во второй десятке команд своей зоны.

В 1971 году футбольные функционеры опять решили реформировать структуру проведения первенства страны. Был ликвидирован класс «Б», а всем ведущим командам своих областей было предоставлено место во второй лиге, куда и попал тамбовский «Спартак». Те годы для команды оказались очень тяжёлыми, и было принято решение передать клуб в ведомство завода «Ревтруд», где под одноимённым названием команда выступала до конца 70-х. Возрождение Тамбовского футбола началось в 80-е годы с возвращения команде исторического названия «Спартак». В свой первый сезон красно-белые заняли 5-е место, а через год превзошли это достижение и по итогам сезона «Спартак» стал 4-м в своей зоне.

В 1988 году команда вновь пробилась в первую пятёрку зонального турнира.

С 1992 года «Спартак» стал выступать сначала во 2-й, а затем и в 3-й лиге Чемпионата России. В начале 90-х годов Красно-белые в чемпионатах выступали крайне слабо. В 1995 году в 3-й лиге клуб занимает второй раз 4-е место.

В 1996 году «Спартак» занял 1 место в зоне 5 в 3-й лиге и перешёл во вторую лигу. Среди сильных команд второго дивизиона тамбовский «Спартак» стал одним из лидеров на протяжении нескольких лет. В 2000 году команда в третий раз повторяет своё наивысшее достижение — 4-е место в зоне «Центр».

В 2022 году название «Спартак» было предложено для новосозданного профессионального тамбовского клуба, который принимает участие во Второй лиге ФНЛ в сезоне 2022/23.

Цвета клуба

Достижения 
Тамбовский «Спартак» является вторым клубом после «СКА-Хабаровска», которому принадлежит уникальное достижение по домашним матчам без поражений подряд — 74.

Вторая лига / Второй дивизион
 4 место (4): 1982, 1986, / 1998, 2000Третий дивизион  Победитель (1):''' 1996

Статистика выступлений

В чемпионатах СССР

В кубках СССР

В чемпионатах России

В кубках России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Тамбова